Microdon kan syfta på:

 Microdon (djur) – släkte av blomflugor
 Microdon (växter) – släkte med växter